Suzuki Liana — компактный автомобиль производства компании Suzuki. Пришёл на смену устаревшей модели Suzuki Baleno. Также известен под именем Aerio в Северной Америке. Европейское название LIANA являлось аббревиатурой и расшифровывалось как Life In A New Age (Жизнь в новом веке). Американская версия комплектовалась более мощным двухлитровым двигателем. Автомобиль выпускался с 2001 по 2007 год в кузовах седан и хэтчбек. Помимо переднеприводной компоновки, была также полноприводная. В 2004 году автомобиль получил новый внешний вид, который всё больше напоминал японскую версию, а также получил новый дизельный двигатель объёмом 1400 см куб. HDi производства PSA Peugeot Citroën. В 2007 году на смену этой модели пришла новая Suzuki SX4. Производство автомобиля на заводах Пакистана и КНР продолжается и по сегодняшний день.

Aerio - модель для Северной Америки имела более мощный двигатель 2.0л 145 hp (108 kW) и механическую 5-ступенчатую коробку передач в начальной комплектации или 4-ступенчатый автомат в топовой комплектации. Так же была возможность купить машину с полным приводом, но только с акпп. Aerio имел две комплектации S или GS (2002–2004), S или SX (2005), Base или Premium (2006–2007). В 2004г модель обрела двигатель 2.3л 155 hp (116 kW), а в 2005 году произошёл внешний рестайлинг.

Интересные факты 

Автомобиль Suzuki Liana с 2002 по 2006 года использовался в телевизионной передаче Top Gear в рубрике «Звезда в бюджетном автомобиле».

С 2002 года на заводах Японии продолжают выпускаться только модели для внутреннего рынка.

Автомобили Suzuki